Хартсбург има више значења:
 Хартсбург (Илиноис)
 Хартсбург (Мисури)